La segunda temporada de la versión caribeña de Caribbean's Next Top Model se estrenó el 19 de octubre de 2015 por Flow TV y finalizó el 22 de diciembre de 2015. La presentadora de esta edición fue nuevamente Wendy Fitzwilliam, además de ser integrante del jurado y los otros 2 jueces fueron nuevamente Richard Young y Pedro Virgil.

Sinopsis 
Caribbean's Next Top Model es un reality basado en el formato estadounidense America's Next Top Model el cual es idea original de Tyra Banks. El programa busca a la mejor modelo del Caribe y para ello las participantes deben pasar por duras pruebas y retos semanales, los cuales serán evaluados por un selecto jurado especializado en el tema de moda y pasarelas.

Formato 
La base de todas las versiones del programa está conformada por un grupo de jóvenes aspirantes a modelo que conviven en la misma casa durante una determinada cantidad de semana al mismo tiempo que forman parte de distintos desafíos y pruebas, photoshoots y encuentros con distintas figuras de la industria del modelaje. Normalmente, la concursante con el peor desempeño de cada semana es eliminada, y así es la dinámica de la competencia hasta que la última concursante que no fue eliminada es coronada como Caribbean's Next Top Model, logra un contrato con una agencia de modelaje y una serie de otros premios.

Dinámica 
La dinámica del reality consta de capítulos de eliminación que son los impares y capítulos de salvación que son los pares. Cada capítulo tiene un reto. En los impares, una modelo saldrá de la competencia y la vencedora tendrá la ventaja sobre las demás modelos en la eliminación. La herramienta del jurado para elegir a la ganadora serán los registros fotográficos. Para los capítulos pares la ganadora obtendrá la salvación y tendrá un premio en dinero que irá aumentando de 5 en 5 millones de pesos. En total se repartirán 250 millones de pesos.

Equipo del programa

Presentadora 
 Wendy Fitzwilliam: es una ex Miss Trinidad y Tobago, ex Miss Universo y presentadora trinitensenacida en Diego Martín quien representó a Diego Martín en El Miss Trinidad y Tobago, coronándose Miss. Fue presentadora en la Temporada 1.

Jurado 
 Wendy Fitzwilliam: es una ex Miss Trinidad y Tobago, ex Miss Universo y presentadora trinitense nacida en Diego Martín quien representó a Diego Martín en El Miss Trinidad y Tobago, coronándose Miss.

 Richard Young: Es un experto en moda.

 Pedro Virgil: fotógrafo de profesión.

Participantes 
 
{| class="wikitable" style="margin:auto;"
|-
!width="300"|Participante
!width="20"|Edad
!width="180"|Situación actual 
!width="50"|Salida
|-
|bgcolor=""| Kittisha Doyle<small>Saint George. 1.78 m.
| align="center" | 19
<center>Ganadora<small>de Caribbean's Next Top Model 2
|rowspan="2" bgcolor="khaki"|<center>10.° Epi.
|-
|bgcolor=""| Linda Mejia Torres<small>Luquillo. 1.71 m.
| align="center" | 28
<center>Subcampeona<small>de Caribbean's Next Top Model 2
|-
|bgcolor=""| Nicoya Henry<small>Saint John. 1.78 m.
| align="center" | 24
<center>9.na Eliminada<small>de Caribbean's Next Top Model 2
|rowspan="2" bgcolor="khaki"|<center>9.° Epi.
|-
|bgcolor=""| Ayana Jeune Whitehead<small>Castries. 1.75 m.
| align="center" | 19
<center>8.va Eliminada<small>de Caribbean's Next Top Model 2
|-
|bgcolor=""| Sydney Solomon<small>Saint John. 1.68 m.
| align="center" | 20
<center>7.ma Eliminada<small>de Caribbean's Next Top Model 2
|bgcolor="khaki"|<center>8.° Epi.
|-
|bgcolor=""| Yugge Farrell<small>Kingstown. 1.72 m.
| align="center" | 22
<center>6.ta Eliminada<small>de Caribbean's Next Top Model 2
|bgcolor="khaki"|<center>7.° Epi.
|-
|bgcolor=""| Lia Ross<small>Puerto España. 1.79 m.
| align="center" | 20
<center>5.ta Eliminada<small>de Caribbean's Next Top Model 2
|bgcolor="khaki"|<center>6.° Epi.
|-
|bgcolor=""| Mackella Moo-Young<small>Kingston. 1.76 m.
| align="center" | 19
<center>4.ta Eliminada<small>de Caribbean's Next Top Model 2
|bgcolor="khaki"|<center>5.° Epi.
|-
|bgcolor=""| Krissle Garcia<small>Puerto España. 1.74 m.
| align="center" | 18
<td style="background:Red;color:White;"><center>3.ra Eliminada<small>de Caribbean's Next Top Model 2
|bgcolor="khaki"|<center>4.° Epi.
|-
|bgcolor=""| Carol-Ann King<small>Bridgetown. 1.76 m.
| align="center" | 21
<td style="background:Red;color:White;"><center>2.da Eliminada<small>de Caribbean's Next Top Model 2
|rowspan="2" bgcolor="khaki"|<center>3.° Epi.
|-
|bgcolor=""| Raquel Wijnerman<small>Paramaribo. 1.75 m.
| align="center" | 23
<td style="background:Red;color:White;"><center>1.ra Eliminada<small>de Caribbean's Next Top Model 2
|}

Última etapa del casting 
{| class="wikitable" style="margin:auto;"
|-
!width="300"|Participante
!width="20"|Edad
!width="180"|Situación actual 
!width="50"|Estadía
|-
|bgcolor=""| Aaliyah Hydes<small>George Town. 1.77 m.
| align="center" | 18
<center>Eliminada<small>Por el jurado
|bgcolor="khaki"|<center>2 epi.
|-
|bgcolor=""| Anasha Dutchin<small>Georgetown. 1.79 m.
| align="center" | 19
<center>Eliminada<small>Por el jurado
|bgcolor="khaki"|<center>2 epi.
|-
|bgcolor=""| Marisa Jackson<small>Bridgetown. 1.73 m.
| align="center" | 19
<center>Eliminada<small>Por el jurado
|bgcolor="khaki"|<center>2 epi.
|-
|bgcolor=""| Safora Jap A Joe<small>Paramaribo. 1.73 m.
| align="center" | 23
<center>Eliminada<small>Por el jurado
|bgcolor="khaki"|<center>2 epi.
|-
|bgcolor=""| Shenelle Flanders<small>Puerto España. 1.73 m.
| align="center" | 26
<center>Eliminada<small>Por el jurado
|bgcolor="khaki"|<center>2 epi.
|}

Resultados Generales 

  Concursante ganó la competencia.
  Concursante fue eliminado.

Episodios

Episodio 1 
Emisión: Lunes 19 de octubre de 2015

Se introducen los concursantes de Caribbean Next Top Model 2. Más tarde, los modelos se preparan para cumplir los retos y los jueces.

Episodio 2 
Emisión: Lunes 26 de octubre de 2015

 Sesión de fotos: Las participantes tienen que posar lo más natural posible en esta sesión de fotos
Las de quince semifinalistas se reducen a cinco, y Wendy Fitzwilliam elige las últimas diez concursantes que se moverán en la casa modelo para luchar por el título de Caribbean Next Top Model.
 Eliminadas: Aaliyah Hydes, Anasha dutchin, Marisa Jackson, Safora Jap A Joe & Shenelle Flandes
Antes de que se seleccionara el elenco de las 10 participantes, Wendy reveló que Krissle avanzaría en la competición como concursante comodín, con lo que el número de finalistas queda en once.
 Concursante de Comodín: Krissle García

Episodio 3 
Emisión: Lunes 2 de noviembre de 2015

 Sesión de fotos: Las participantes tienen que transformarse en look diferente al de ellas, para la sesión de fotos
 Invitado especial: Lene Salón
 Ganador del Desafío: Mackella Moo-joven
 Llamada por Wendy: Lia Ross
 En peligro: Carol-Ann King & Raquel Wijnerman
 Eliminada: Carol-Ann King & Raquel Wijnerman

Episodio 4 
Emisión: Lunes 9 de noviembre de 2015

 Sesión de fotos: Las participantes tienen que estar desnudas y cubiertas con pintura corporal de oro para esta sesión de fotos
 Llamada por Wendy: Kittisha Doyle
 En peligro: Krissle Garcia & Sydney Solomon
 Eliminada: Krissle Garcia

Episodio 5 
Emisión: Lunes 16 de noviembre de 2015

 Sesión de fotos: Las participantes tienen que vestirse con trajes de baño para esta sesión de fotos
 Llamada por Wendy: Yugge Farrell
 En peligro: Mackella Moo-Young & Sydney Solomon
 Eliminada: Mackella Moo-Young

Episodio 6 
Emisión: Lunes 23 de noviembre de 2015

 Invitado especial: Charlie Lapson
 Sesión de fotos: Las participantes tienen que fotografiarse con serpientes para esta sesión de fotos
 Llamada por Wendy: Nicoya Henry
 En peligro: Ayana Whitehead & Lia Ross
 Eliminada: Lia Ross

Episodio 7 
Emisión: Lunes 30 de noviembre de 2015

 Sesión de fotos: Las participantes tienen que fotografiarse al estilo de Pin-up, pero en parejas
 Llamada por Wendy: Kittisha Doyle
 En peligro: Sydney Solomon & Yugge Farrell
 Eliminada: Yugge Farrell

Episodio 8 
Emisión: Lunes 7 de diciembre de 2015

 Sesión de fotos: Las participantes tienen que fotografiarse en un carnaval en la playa
 Llamada por Wendy: Kittisha Doyle
 En peligro: Ayana Jeune Whitehead & Sydney Solomon
 Eliminada: Sydney Solomon

Episodio 9 
Emisión: Lunes 14 de diciembre de 2015

 Invitado especial: Bernard Stewart, Dani Swan & Jo Lance
 Sesión de fotos: Las participantes tienen que fotografiarse presentando un Catamarán
 Llamada por Wendy: Kittisha Doyle
 En peligro: Ayana Whitehead, Linda Mejia Torres & Nicoya Henry
 Eliminada: Ayana Whitehead & Nicoya Henry

Episodio 10 
Emisión: Lunes 22 de diciembre de 2015

 Invitado especial: Mae S. Wayne
 Sesión de fotos: Las participantes tiene que fotografiarse modelando vestidos blancos de gala
 Finalistas: Kittisha Doyle & Linda Mejia Torres
 Caribbean's Next Top Model: Kittisha Doyle
 2.° Lugar: Linda Mejia Torres

Véase también 
 Caribbean's Next Top Model
 Caribbean's Next Top Model (Temporada 1)

Referencias

Enlaces externos 

Programas de televisión iniciados en 2015
Programas de televisión
Reality shows
Moda
Series Top Model
Series de televisión de los años 2010
Caribbean's Next Top Model
Programas de televisión finalizados en 2016